Ка́рлос Умбе́рто Марти́нес Сотомайо́р (; 7 августа 1929, Копьяпо, Чили — 24 февраля 2006, Сантьяго, Чили) — чилийский государственный деятель, министр иностранных дел Чили (1961—1963).

Биография 
Окончил юридический факультет Университета Чили.

 1961—1963 годы — министр иностранных дел Чили,
 1964 год — председатель чилийской делегации на первой Всемирной конференции по торговле и развитию,
 1965 — ? годы — представитель Чили при ООН,

С конца 1974 года — региональный директор ЮНИСЕФ для стран Америки, а позднее, — региональный координатор по вопросам морских ресурсов и развития в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

В 1989 году после окончания военного правления, был кандидатом от своей партии на пост президента Чили.
 1990—1994 годы — посол в Бразилии,
 1994—1997 годы — посол в Перу.

Источники 
 Biografías de chilenos: miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (1876—1973), Armando de Ramón y otros, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2003. — Tomo III. — P. 100.

Министры иностранных дел Чили
Постоянные представители Чили при ООН
Послы Чили в Перу
Послы Чили в Бразилии